

Moški

Enosed

Dvosed

Ženske

Enosed 
 

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994